E491 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 Sorbitaanmonostearaat, een voedingsstof met E-nummer E491